Heimersdorf bezeichnet:

 Heimersdorf (Köln), Stadtteil im Norden Kölns
 Heimersdorf (Haut-Rhin), französische Gemeinde im Oberelsass
 Heimersdorf (Wüstung) beim Ortsteil Langenstein der Gemeinde Kirchhain